Milorad Pavić (entrenador) (Valjevo, 1921 - 2005)
 Milorad Pavić (escriptor) (Belgrad, 1929 - 2009)